Hamma steht für:

 Hamma, Ortsteil von Heringen/Helme, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Hamma (Algerien), Gemeinde in Sétif (Provinz), Algerien 
 Hamma (Einheit), Längenmaß
 Hamma, walliserdeutsch für Walliser Rohschinken
 Hamma Hamma River, Fluss in Washington, Vereinigte Staaten 

Hamma ist der Familienneame folgender Personen:
 Walter Hamma (1916–1988), deutscher Geigenbauer

Siehe auch:
 El Hamma
 Hama
 Hammah